Alfons IV av Aragonien, född 1299 i Neapel, död den 24 januari 1336 i Barcelona, var kung av Aragonien och greve i Barcelona (som Alfons III).

Redan som kronprins erövrade Alfons 1324 Sardinien, vilket hans far hade tillförsäkrats av påven Bonifatius VIII, efter att ha avstått från Sicilien. För att kunna genomföra erövringen förde han krig med Genua, i allians med kung Jakob III av Mallorca.

Familj 
Alfons gifte sig 1314 med Teresa d'Entença i katedralen i Lerida. Tillsammans med henne fick han sju barn, varav tre överlevde till vuxen ålder. Efter att Alfons skilt sig 1327, gifte han 1329 om sig med Eleonora av Kastilien och fick två barn.

Antavla

Referenser

Externa länkar 

Personer från Neapel
Aragoniens regenter
Födda 1299
Avlidna 1336
Män
Sardiniens regenter